Kilmartin – località della Scozia
 3907 Kilmartin – asteroide della fascia principale
 Pamela Margaret Kilmartin – astronoma neozelandese